Christen Heiberg henviser til:

 Christen Heiberg (amtmand) (1737-1801) – en norsk-dansk amtmand
 Christen Heiberg (læge) (1799-1872) – en norsk læge